St. Lawrence puede referirse a los siguientes lugares:

Canadá
Parque nacional St. Lawrence Islands, un parque nacional canadiense.
Parque nacional marino Saguenay-St. Lawrence, un parque nacional canadiense.

Estados Unidos
Avenida St. Lawrence (línea Pelham), estación en la línea Pelham del Metro de Nueva York.
Condado de St. Lawrence (Nueva York), condado en el estado estadounidense de Nueva York.
Isla St. Lawrence, Alaska.
Municipio de St. Lawrence (condado de Hand, Dakota del Sur), municipio en el condado de Hand, estado de Dakota del Sur.
Municipio de St. Lawrence (condado de Scott, Minnesota), municipio en el condado de Scott, estado de Minnesota.
St. Lawrence (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Hand, estado estadounidense de Dakota del Sur.
St. Lawrence (Pensilvania), borough en el condado de Berks, estado estadounidense de Pensilvania.
St. Lawrence (Wisconsin), pueblo en el condado de Waupaca, estado estadounidense de Wisconsin.

Reino Unido
Marston St. Lawrence, pueblo y una parroquia civil del distrito de South Northamptonshire,  condado de Northamptonshire, Inglaterra.
St. Lawrence Jewry, parroquia de la Iglesia de Inglaterra en Gresham Street, Londres.